Die Gambrinus Liga 2004/05 war die zwölfte Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde vom 7. August 2004 bis 28. Mai 2005 mit einer Winterpause vom 7. Dezember 2004 bis 25. Februar 2005 ausgetragen.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Sparta Prag führte seit dem vierten Spieltag die Tabelle an und baute die Führung kontinuierlich aus. Bereits fünf Spieltage vor Saisonende war die neunte Meisterschaft perfekt. Sparta nahm an der Gruppenphase zur Champions League teil. Lokalrivale Sparta Prag, mit 16 Punkten Rückstand Zweiter, musste in die Qualifikation.

Pokalsieger Baník Ostrava und FK Teplice spielten im UEFA-Pokal. Slovan Liberec und SK Sigma Olmütz starteten im UI-Cup.

Dynamo Budweis, SFC Opava und 1. FK Drnovice stiegen in die Druhá fotbalová liga ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Sparta Prag 

Zu den 52 Torschützen von Sparta kommt noch ein Eigentor von Martin Hudec (Sigma Olmütz) hinzu.

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie Ligy (tschechisch)

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004/05